Flett est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1971), compositeur et musicien anglais
 (né en 1951), guitariste rock écossais
 (1817-1897), missionnaire presbytérien canadien
 (1871-1932), joueur canadien de crosse

 (né en 1956), historien et écrivain britannique
 (né en 1972), compositeur et musicien anglais
 (1923-1976), mathématicien anglais
William Flett (1943-1999), joueur canadien de hockey sur glace
 (1856-1911), homme politique américain dans le Wisconsin
 (1884-1922), suffragette canadienne

Toponyme

, glacier américain du mont Rainier

Voir aussi

Homonymie de patronyme